Eine Dönertasche ist

 ein Döner Kebab in einer Tasche aus Fladenbrot
 eine Tüte aus fettabweisendem Papier, in der Döner Kebab serviert wird, siehe Dönertasche (Verpackung)